Glasschleife ist der Ortsname von

 Glasschleife (Kohlberg), Ortsteil des Marktes Kohlberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Obere Glasschleife, Ortsteil des Marktes Kallmünz, Landkreis Regensburg, Bayern
 Glasschleife Münchshofen

Glasschleife als Industriebetrieb

 Glasschleife (Produktionsstätte) ist ein Anfang der Neuzeit entstandener Industriebetrieb zur Herstellung von Flachglas